Wang Yang är ett namn som kan syfta på:
Wang Yang (född 1955), en ledande kinesisk politiker.
Wang Yang (född 1983), en kinesisk vattenpolospelare.
Wang Yang (född 1989), en kinesisk fotbollsspelare.